Capri-Napoli – gara di nuoto gran fondo di rilievo internazionale, valevole per la Coppa del Mondo di specialità
 Capri-Napoli – edizione del 1954 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2011 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2012 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2013 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2014 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2015 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2016 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2017 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2018 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2019 della gara di nuoto
 Capri-Napoli – edizione del 2020 della gara di nuoto